Playboys kan syfta på:

Playboy (livsstil) – förmögen man med smak för lyxiga vanor och kvinnor. Modernare version av Don Juan och Casanova.

Playboys – ett musikalbum från 1997 av The Rasmus
Playboys (sång) – titelspåret från ovanstående album

Se även
Playboy